Survivor Ünlüler-Gönüllüler est une version turque du célèbre jeu d'aventure Koh-Lanta.

Concept
Ce programme était diffusé durant une année sur la chaîne Kanal D et durant 5 ans sur la chaîne Show TV avec chaque fois des équipes différentes telles le Nord contre le Sud, les Grecs contre les Turcs, Galatasaray contre Fenerbahçe (des fans soutenant ces équipes de football), les filles contre les garçons, et depuis 2 ans, le concept reste les célébrités contre les volontaires. , Survivor sera présenté sur Star TV, avec toujours le même présentateur, Acun Ilıcalı.

Les gagnants
Nord-Sud : Ugur Pektas (Nord)
Turcs-Grecs : Derya Durmuslar (Turc)
Galatasaray-Fenerbahçe : Taner Özdes (Fenerbahçe)
Filles-Garçons : Merve Oflaz (Fille)
Célébrités-Volontaires : Derya Büyükuncu (Célébrités)
Célébrités-Volontaires : Nihat Altınkaya (Célébrités)

Émission de téléréalité d'aventure
Survivor